Джеффри Найджел «Джефф» Мэлоун (; родился 28 июня 1961, Мобил, Алабама) — американский профессиональный баскетболист и тренер.

Карьера игрока 
Играл на позиции атакующего защитника. Учился в Университете штата Миссисипи, в 1983 году был выбран на драфте НБА под 10-м номером командой «Вашингтон Буллетс». Позже выступал за команды «Юта Джаз», «Филадельфия-76», «Майами Хит» и «Византинос Атлитикос Омилос». Всего в НБА провёл 13 сезонов. Включался в 1-ю сборную новичков НБА (1984). Два раза принимал участие в матче всех звёзд НБА (1986—1987). В 1983 году признавался баскетболистом года среди студентов конференции Southeastern. Всего за карьеру в НБА сыграл 905 игр, в которых набрал 17 231 очко (в среднем 19,0 за игру), сделал 2364 подбора, 2154 передачи, 577 перехватов и 100 блок-шотов.

Карьера тренера 
После завершения профессиональной карьеры тренировал команды второстепенных лиг «Сан-Диего Стингрэйз» (ИБЛ) (2000), «Коламбус Ривердрагонс» (Лига развития НБА (ЛР НБА)) (2001—2005) и «Флорида Флейм» (ЛР НБА) (2005—2006).

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Вашингтон Буллетс»
Игроки «Юта Джаз»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Майами Хит»
Родившиеся в Мобиле
Выпускники Университета штата Миссисипи